Chelmsford kan henvise til:
 Chelmsford, England i Essex, England
 Chelmsford City F.C., en fodboldklub
 Chelmsford, Massachusetts, Middlesex County, USA
 Chelmsford, Ontario, Canada
 Viscount Chelmsford, adelstitel i Storbritannien
 Lord Chelmsford, britisk general